O nome Henriette foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Henriette (1983);
 Tempestade tropical Henriette (1989) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Henriette (1995) - furacão de categoria 2 que atingiu a Península da Baixa Califórnia, México.
 Tempestade tropical Henriette (2001) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Henriette (2007) - furacão de categoria 1 que atingiu o noroeste do México, causando 9 fatalidades e $25 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação